Выпускница года () — это ежегодная баскетбольная награда, вручаемая лучшей выпускнице, учащейся четвёртого курса 1-го дивизиона национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Эта награда была учреждена некоммерческой организацией Premier Sports Management и впервые вручена Сью Бёрд из Коннектикутского университета в сезоне 2001/02 годов. Чаще других победителями этой номинации становились игроки Коннектикутского университета (5 раз), университета Дьюка, университета Стэнфорда и университета Айовы (по 2 раза). А действующей обладательницей этого трофея является Меган Густафсон из университета Айовы.

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 

Баскетбольные награды NCAA‎
Награды спортсменкам